Spel, een activiteit buiten de gewone dagelijkse bezigheden, voor het plezier van de deelnemers of om bepaalde vaardigheden of kennis te vergroten.
 de uitoefening van een sport
 een onderwerp binnen de transactionele analyse, het spelletje
 Game (sport), een term in de puntentelling bij sommige sporten

Zie ook 
 Taalspel (Wittgenstein), een begrip uit het werk van de filosoof Wittgenstein
 Computerspel